Sylvia, bildat av det latinska ordet silva som betyder "skog", kan syfta på:

 Sylvia (namn) och Silvia (namn) – kvinnonamn

Geografi 
 Sylvia, Kansas – ort i Reno County
Transsylvanien

Kultur 
 Silvanus (skogsgud)
 Sylvia (balett) eller Sylvia ou La Nymphe de Diane – balett med musik skriven av Léo Delibes 1876
 Sylvia (pjäs) – pjäs av A R Gurney
 Sylvias visor – diktsamling av Zacharias Topelius
 Sylvia (1965) – amerikansk film från 1965 i regi av Gordon Douglas, originaltitel Sylvia
 Sylvia (1985) – nyzeländsk film från 1985 i regi av Michael Firth, originaltitel Sylvia 
 Sylvia (film) – brittisk film från 2003 i regi av Christine Jeffs, originaltitel Sylvia "Sylvia" – sång av och med den holländska gruppen Focus
 "Sylvia" – sång av Elvis Presley från 1970, på albumet Elvis Now''
 Sylvia.se – webbcommunity för "tjejer som gillar tjejer"

Sport 
 IF Sylvia – fotbollslag från Norrköping

Vetenskap
 Sylvia (fåglar) – fågelsläkte
 Sylvia (äpple) – äppelsort
 87 Sylvia – asteroid